Go West, Young Man (1918), een film van Harry Beaumont
Go West, Young Man (1936), een film van Henry Hathaway
Go West, Young Man (1980), een film van  Urs Egger